Lamare ist der Familienname folgender Personen:
 Myriam Lamare (* 1975), französische Boxerin
 Nappy Lamare (1907–1988), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rocus Lamare (* 1986), indischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lamarre